Topelius är ett efternamn - historik, se Topelius (släkt) - , som burits av bland andra:

 Catharina Sofia Topelius
 Christer Topelius
 Guy Topelius
 Toini Topelius
 Zacharias Topelius den äldre, finländsk läkare, far till diktaren med samma namn
 Zacharias Topelius, finländsk diktare

Svenska efternamn
Efternamn i Finland